Новопетрівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новопетрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Новопетрівська сільська рада — Запорізька область, Бердянський район
 Новопетрівська сільська рада — Запорізька область, Великобілозерський район
 Новопетрівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Новопетрівська сільська рада — Миколаївська область, Новоодеський район
 Новопетрівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Новопетрівська сільська рада — Одеська область, Миколаївський район
 Новопетрівська сільська рада — Херсонська область, Високопільський район
 Новопетрівська сільська рада — Херсонська область, Нижньосірогозький район

Ліквідовані 
 Новопетрівська сільська рада — Одеська область, Великомихайлівський район